La guerre civile libérienne peut faire référence à :
 Première guerre civile libérienne de 1989 à 1996 ;
 Deuxième guerre civile libérienne de 1999 à 2003.